Miejscowości w USA:
 Sadorus – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
Gminy w USA:
 Sadorus (ang. Sadorus Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign